Saint-Didier kan syfta på

Frankrike 

 Saint-Didier, Côte-d'Or, kommun, 
 Saint-Didier, Ille-et-Vilaine, kommun, 
 Saint-Didier, Jura, kommun, 
 Saint-Didier, Nièvre, kommun, 
 Saint-Didier, Vaucluse, kommun, 
 Saint-Didier-de-Bizonnes, kommun i departementet Isère, 
 Saint-Didier-de-la-Tour, kommun i departementet Isère, 
 Saint-Didier-sous-Riverie, kommun i departementet Rhône, 
 Saint-Didier-sur-Rochefort, kommun i departmenetet Loire,